Jump List (lista szybkiego dostępu) – element interfejsu Aero. Pojawił się w Windows 7. Jest to lista zadań, wywoływana kliknięciem prawym przyciskiem myszy na ikonę w pasku zadań, lub przeciągając ją w górę.

Zawartość 
 stałe elementy
 uruchom program
 przypnij/odepnij ten program od paska zadań
 zamknij okno/okna (tylko jeśli program jest otwarty)
 najnowsze lub najczęstsze pliki otwierane danym programem,
 zakotwiczone pliki (przez kliknięcie pinezki na jump liście lub przeciągnięcie pliku na pasek zadań)
 inne zadania, zdefiniowane przez program.

Linki zewnętrzne 
 

Windows 7